

Događaji

Rođenja 
 Tiberije Grakho, poznati rimski reformator (+ 132. pr. Kr.)

Smrti